

Patronyme 
 Anwar Shaikh est un auteur pakistanais
 Shamima Shaikh est une féministe musulmane d'Afrique du Sud
 Akmal Shaikh est un citoyen britannique exécuté en Chine en 2009
 Abdussattar Shaikh est un informateur du FBI
 Abdul Hafeez Shaikh est un homme politique pakistanais